Peter Rull ist der Name folgender Personen:

* Peter Rull (Sportschütze, 1922) (1922–2014), Hongkonger Sportschütze 
 Peter Rull (Sportschütze, 1945) (* 1945), Hongkonger Sportschütze